Фала́фель ( ;  ; ; ; ) — блюдо, представляющее собой жаренные во фритюре шарики из измельчённых бобовых (обычно нута, но не только), приправленные пряностями.

История 
Распространённая гипотеза утверждает, что фалафель первыми начали готовить египетские копты в качестве замены мяса во время Великого поста. Затем блюдо распространилось на север, в Левант.
Согласно другим мнениям, фалафель возник ещё в фараоновском Египте либо в Индийском субконтиненте. Фалафель — это форма множественного числа  филфиль — «перец».

Распространение 
Блюдо происходит из Египта, распространено практически во всех кухнях Ближнего Востока, а также в некоторых регионах Среднего Востока и Северной Африки.

В Израиле фалафель настолько популярен, что считается национальным блюдом и в некоторой степени символом страны.
В западных странах фалафель широко распространён в арабских кафе и закусочных, а также среди вегетарианцев и веганов.

Приготовление 

Нут или бобы замачиваются или готовятся, затем из них делается пюре. Пюрирование производится мясорубкой, что дает фалафелю характерную текстуру крошки. Пюрирование в кухонном комбайне скорее всего даст другую, более гладкую текстуру. В пюре добавляются различные специи, среди которых традиционно могут использоваться петрушка, трава и семена кориандра, чеснок, лук, соль, чёрный и острый перцы и кумин (зира). Также могут присутствовать прочие ингредиенты, например булгур. Из этой смеси формируются шарики размером с грецкий орех, которые жарятся в масле до приобретения золотисто-коричневого цвета.

Производятся готовые сухие смеси, которые достаточно смешать с водой, чтобы получить массу для приготовления фалафеля.

Также существуют и другие виды фалафеля, например такие как зелёный фалафель, жёлтый фалафель и фалафель с кунжутом; в зелёный фалафель добавляется зелень, в жёлтый добавляется куркума, а кунжутный обваливается в кунжуте перед жаркой.

Употребление 

Фалафель традиционно подаётся с кунжутным соусом, овощами и питой. В закусочных нередко подают питу, начинённую фалафелем и овощами, как фастфуд (вегетарианская шаурма).

См. также 
 Хумус — паста из нута.
 Баурсаки — похожее блюдо кочевников-скотоводов Средней Азии из теста.
 Аранчини (, ) — похожее сицилийское блюдо из риса (обычно с мясом или с сыром).
 Крокеты — блюдо, изначально представлявшее собой обжаренное картофельное пюре (без мяса).
 Короккэ () — японская разновидность крокетов.

Примечания

Литература 
 

Средиземноморская кухня
Восточная кухня
Арабская кухня
Египетская кухня
Иорданская кухня
Ливанская кухня
Палестинская кухня
Сирийская кухня
Левантийская кухня
Израильская кухня
Уличная еда
Блюда из бобовых